RPC est un sigle qui peut signifier :
 République populaire de Chine ;
 , société britannique de production et distribution cinématographique ;
 Rassemblement pour la Calédonie, un parti politique de la Nouvelle-Calédonie ;
 Règlement Produit de construction, un règlement de l'Union européenne s'appliquant aux produits de construction.
 régiment de parachutistes coloniaux ;
 Recours de plein contentieux, une procédure contentieuse du droit administratif ;
 recommandations pour la pratique clinique ;
 Regroupement pédagogique concentré : en France, regroupement de plusieurs communes pour gérer l'enseignement de base en un seul lieu ;
 reverse Proxy Cache ;
 le Régime de pensions du Canada, programme obligatoire qui procure aux travailleurs canadiens des prestations et des avantages en cas de retraite, d'invalidité ou de décès.
 Remote Procedure Call, un protocole réseau qui permet de faire des appels de procédures sur un ordinateur distant à l'aide d'un serveur d'applications.
 Une règle proportionnelle de capitaux est une sanction contractuelle en matière d'assurance lors d'un sinistre.